Hubb kan avse:

Nätverkshubb – en central nod i ett datornätverk
USB-hubb – en enhet som expanderar en enda USB-port
Hubb – en server i Direct Connect
Hubb – en flygplats där många passagerare byter flygplan, se flygnav
Mediehubb - för utsändning av etermedia